Puspasari (Puspahiang), een plaats in Indonesië
Puspasari (Citeureup), een plaats in Indonesië
Puspasari (Pedes), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing